Никлас Лусениус (; 3 мая 1989, Турку) — финский хоккеист, центральный нападающий. Воспитанник клуба ТуТо. В настоящее время является игроком клуба «Спорт», выступающего в финской Лииге.

Карьера 
Никлас Лусениус начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе клуба СМ-Лиги «Таппара», выступая до этого за её фарм-клуб. В следующем году на драфте НХЛ он был выбран в 4 раунде под общим 115 номером клубом «Атланта Трэшерз». В 2008 году Никлас впервые в своей карьере поднялся на пьедестал почёта финского хоккея, став бронзовым призёром первенства. Прежде чем стать основным нападающим «Таппары» Лусениус успел побывать в аренде в таких клубах лиги Местис, как ЛеКи и «Киекко-Вантаа».

Сезон 2009/10 стал одним из самых успешных в карьере игрока — в 65 проведённых матчах он набрал 54 (21+33) очка, став третьим бомбардиром команды после Йори Лехтеря и Юнаса Энлунда. В 2010 году на драфте КХЛ Никлас был выбран в 6 раунде под общим 122 номером рижским «Динамо», с которым он спустя год и подписал двухлетний контракт. 30 августа 2012 года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Международная 
В составе сборной Финляндии Никлас Лусениус принимал участие в юниорских чемпионатах мира 2006 и 2007 годов, на первом из которых он вместе с командой завоевал серебряные награды, а также молодёжных чемпионатах мира 2008 и 2009 годов.

Достижения 
 Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2006.
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии 2008.
 Лучший процент выигранных вбрасываний молодёжного чемпионата мира 2009.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 25 января 2012 года

Международная

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК ЛеКи
Игроки ХК «Киекко-Вантаа»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Спорт»
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки ХК «Банска-Бистрица»
Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»